Бабуся:

 Бабуся — уменьшительно-ласкательная форма обращения к бабушке.
 «Бабуся» — российский фильм 2003 года.

См. также